Пандемията от коронавирус в Германия е обявена на 27 февруари 2020 г., като преди това три дена по-рано се знае за 16 заразени, от които 14 в провинция Бавария.

На 19 март 2020 г. заради коронавируса правителството на Германия взима решение да спре програмата за прием на бежанци от Турция.

Статистика

Източници

Външни препратки 

  „Заедно срещу Корона“ – уебсайт на Федералното министерство на здравеопазването
  Актуална информация за коронавируса – Федерално министерство на здравеопазването

Германия
Здравеопазване в Германия
Бедствия и катастрофи в Германия
2020 година в Германия